О’Шо́несси () — фамилия ирландского происхождения.

Известные носители:
  (1931—2001) — британско-южноафриканский актёр.
 О’Шонесси, Даниэль (род. 1994) — финский профессиональный футболист ирландского происхождения; брат Патрика О’Шонесси.
 О’Шонесси, Коллин (более известна под фамилией Виллард; род. 1971) — американская актриса, комедиантка и певица.
 О’Шонесси, Патрик (род. 1993) — финский профессиональный футболист ирландского происхождения; брат Даниэля О’Шонесси.
 О’Шонесси, Райан (род. 1992) — ирландский певец, представитель Ирландии на конкурсе «Евровидение 2018».
 О’Шонесси, Уильям (1808—1889) — ирландский хирург и химик, доктор медицины, член Лондонского королевского общества.
 О’Шонесси, Хью (род. 1935) — британский журналист и писатель.

Примечания